В парному розряді жіночого тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Мерседес Пас і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, у фіналі перемігши пару Регіна Райхртова і Андреа Темашварі 7-6, 6-4.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Наташа Звєрєва (півфінал)
 Ліз Грегорі /  Гретхен Магерс (чвертьфінал)
 Мерседес Пас /  Аранча Санчес Вікаріо (чемпіонки)
 Пенні Барг-Магер /  Лейла Месхі (чвертьфінал)

 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (півфінал)
 Зіна Гаррісон /  Кеті Ріналді-Стункел (чвертьфінал)
 Регіна Райхртова /  Андреа Темашварі (фінал)
 Кеммі Макгрегор /  Синтія Макгрегор (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Amelia Island Championships